Movius ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Movius (auch: Caspar Mowen; 1610–1671), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Hallam L. Movius (1907–1987), US-amerikanischer Archäologe
 Karl Movius (1818–1898), preußischer Landrat und Geheimer Regierungsrat

Siehe auch:
 Movius-Linie